Háje est un toponyme qui peut désigner :

Háje, un quartier de Prague ;
 Háje, une station du métro de Prague qui s'y trouve, terminus de la ligne C ;
 Háje, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Háje nad Jizerou, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie